Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1975 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie Jean King je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Chris Evert (polfinale)
  Martina Navratilova (četrtfinale)
  Billie Jean King (prvakinja)
  Evonne Cawley (finale)
  Margaret Court (polfinale)
  Virginia Wade (četrtfinale)
  Olga Morozova (četrtfinale)
  Kerry Reid (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1975